Чекуолис () — литовская фамилия. Её женские варианты Чекуолене (; замужняя женщина) и Чекуолите (; незамужняя женщина).

Известные носители:
 Чекуолис, Альгимантас (род. 1931) — литовский журналист, путешественник, писатель.
 Чекуолис, Гедрюс (род. 1959) — литовский государственный служащий и дипломат.
 Чекуолис, Далюс (род. 1959) — литовский государственный служащий и дипломат.